Alerteren is bij bridge een handeling om de tegenstanders attent te maken op een bijzondere biedafspraak. Gebruikelijk is dat de partner van de speler die een te alerteren bieding doet dit aangeeft.

De Nederlandse Bridge Bond heeft een alerteerregeling vastgesteld. De hoofdregel is dat een bieding gealerteerd moet worden als men kan vermoeden dat de tegenpartij zonder waarschuwing een andere betekenis aan die bieding geeft. In ieder geval gealerteerd moeten worden:
 Conventionele biedingen
 Niet-natuurlijke biedingen, met name 1♣ of 1♦ als dat niet ten minste een driekaart belooft
 Een 1SA opening die zwakker of sterker is dan de gebruikelijke 14-18 HCP
 Redoubletten die niet op kracht wijzen

In het algemeen moeten de volgende biedingen niet gealerteerd worden:
 Een bod op vierniveau of hoger, tenzij in de eerste biedronde gedaan
 Doubletten

De reden van dit niet-alerteren is het risico op het overbrengen van ongeoorloofde informatie. Bijvoorbeeld of een doublet als straf of informatief wordt geïnterpreteerd. Echter de hoofdregel blijft van toepassing, dus een conventioneel doublet zoals in de DONT-conventie moet gewoon gealerteerd worden.

In sommige gevallen leidt de hoofdregel ook tot het alerteren van natuurlijke biedingen. Wanneer bijvoorbeeld een paar Bergen verhogingen speelt dan is de betekenis van 3♠ in de serie 1♠-pas-3♠ zwak (0-5 punten) met een vierkaart schoppensteun. Het is dus weliswaar een natuurlijk bod, maar de gebruikelijke ACOL-betekenis is inviterend (10-12 punten) en belooft slechts een driekaart. De 1♠ bieder moet nu een inschatting maken of de tegenstanders hier verdacht op zijn en bij twijfel alerteren.

Bridgeterminologie